Per Sundberg – chitarrista
 Per Sundberg – schermidore svedese